Oberkappel ist der Name:

 einer Marktgemeinde in Oberösterreich, siehe Oberkappel
 eines ehemaligen Dorfs, heute Teil von Spieskappel, in Hessen, wo von 1145 bis 1497 ein Prämonstratenserinnenkloster bestand, siehe Kloster Spieskappel#Prämonstratenserinnenstift
 eines ehemaligen Dorfs, heute das  Unterdorf von Kestenholz im Schweizer Kanton Solothurn